Ignacy Cieplak
 Jan Cieplak
 Marian Cieplak
 Piotr Cieplak
 Władysław Cieplak

Postacie fikcyjne
 Urszula Cieplak